David Walker (1796-1830), abolitionniste afro-américain ;
 David « Dave » Walker (né en 1941), pilote automobile australien ;
  (né en 1941), guitariste américain ;
 David « Dave » Walker (1944-2001), astronaute américain ;
 Dave Walker (né en 1945), chanteur et guitariste anglais ;
 David Walker (1957-), évêque anglican britannique ;
 David F. Walker (né en 1968), scénariste américain ;
  (né en 1993), joueur américain de basket-ball.